Куп Мађарске у фудбалу 2006/07. () је било 67. издање серије, на којој је екипа ФК Хонвед тријумфовала по 6. пут.

Четвртфинале

|-
|colspan="5" style="background-color:#97DEFF"|13. март и 11. април 2007.

|-
|colspan="5" style="background-color:#97DEFF"|21. март и 3. април 2007.

|-
|colspan="5" style="background-color:#97DEFF"|21. март и 11. април 2007.

|-
|colspan="5" style="background-color:#97DEFF"|22. март и 4. април 2007.

|}

Полуфинале 

|-
|colspan="5" style="background-color:#97DEFF"|17/25 квітня 2007

|-
|colspan="5" style="background-color:#97DEFF"|18/24 квітня 2007

|}

Финале

Референце

Спољашње везе 
 Архива 
 На РСССФ
 Званична страница 
 На soccerway.com

2007
Фудбал у 2006.
Фудбал у 2007.